Liège steht für:
 Liège, amtlich und französisch für Lüttich, Stadt in Belgien
 Liège Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktika
 Liège (Diège), Fluss in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Liège (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro

Siehe auch:
 Liege
 Jean de Liège